Turó de Puigmarí, muntanya del terme municipal de Maçanet de la Selva, a la comarca de la Selva
 Puig Marí (Sant Llorenç de Cerdans), muntanya del terme comunal de Sant Llorenç de Cerdans, a la comarca del Vallespir.